Салмонд () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Салмонд, Алекс (род. 1954) — шотландский политик, первый министр Шотландии с 16 мая 2007, лидер Шотландской национальной партии.
 Салмонд, Феликс (1888—1952) — британский виолончелист и музыкальный педагог, имевший успех как в Великобритании, так и в США.